Gandara oder Gándara bezeichnet:

 Gándara (Buenos Aires), ein Dorf in Argentinien
 Gandara (Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Samara auf den Philippinen
 Gándara (Fluss), ein Fluss in Kantabrien in Spanien
 Gandhara, ein antikes Reich auf dem Gebiet des heutigen Pakistan
 Gándara-Insel, Insel vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel

und ist der Familienname folgender Personen
 Antonio de la Gandara (1861–1917), französischer Maler und Zeichner
 Ernesto Gándara Camou (* 1960), mexikanischer Politiker
 Manuel J. Gándara (* 1888), mexikanischer Botschafter
 Martín Dávila Gándara, katholischer Vagantenbischof, residiert in Acapulco, Mexiko
 Mateus Gandara (1986–2015), brasilianischer Zeichner